Маре-Верньє () - муніципалітет у Франції
 Маре-Верньє () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер